Il doppio del WTA German Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Meredith McGrath e Larisa Neiland erano le detentrici del titolo, ma solo la Savchenko ha partecipato in coppia con Katrina Adams.

La Adams e la Savchenko hanno perso in semifinale contro Gigi Fernández e Nataša Zvereva.

Lindsay Davenport e Jana Novotná hanno battuto in finale 6–2, 3–6, 6–2 Gigi Fernández e Nataša Zvereva.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (finale)
 Lindsay Davenport /  Jana Novotná (campionesse)
 Mary Joe Fernández /  Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
 Katrina Adams /  Larisa Neiland (semifinali)

 Yayuk Basuki /  Caroline Vis (quarti di finale) 
 Alexandra Fusai /  Nathalie Tauziat (secondo turno) 
 Manon Bollegraf /  Patricia Tarabini (quarti di finale) 
 Ruxandra Dragomir /  Iva Majoli (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

WTA German Open 1997